Dobson är ett efternamn som burits av bland andra:
 Anita Dobson
 Austin Dobson
 Bonnie Dobson
 Dominic Dobson
 Ewan Dobson
 Frank Dobson
 George Edward Dobson
 Gordon Dobson
 James Dobson
 John Dobson
 Matthew Dobson
 Noah Dobson
 Tamara Dobson
 William Dobson

Se även 
 Dobsonenhet
 Dobsonteleskop
 

Engelska efternamn